Христианство в Республике Корея — крупнейшая религия в стране.

Данные о численности корейских христиан разнятся. По данным исследовательского центра Pew Research Center в 2010 году в Республике Корея проживало 14,1 млн христиан, которые составляли 29,3 % населения этой страны. Энциклопедия «Религии мира» Дж. Г. Мелтона оценивает долю христиан в 2010 году в 41,4 % (20,15 млн верующих).

Крупнейшим направлением христианства в стране является протестантизм. В 2000 году в Корее действовало 55,8 тыс. христианских церквей и мест богослужения, принадлежащих 231 различной христианской деноминации.

Протестантизм

Католицизм

Православие

Маргинальное христианство

Примечания

См. также 
 Религия в Республике Корея
 Христианство по странам